Gora Narkar är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Narkar är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Narkar är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Gora Narkar. Runt Gora Narkar är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Angeghakot',  kilometer söder om Gora Narkar.

Trakten runt Gora Narkar består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Siunik
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre